Le Championnat de Slovénie masculin de handball 2013-2014 est la  de la compétition.

Le RK Celje remporte son dix-huitième titre de champion et se qualifie pour la Ligue des champions la saison suivante. Son dauphin, le RK Gorenje Velenje, ainsi que le troisième, le RK Maribor Branik, sont qualifiés en Coupe de l'EHF.

Aucun club n'est relégué puisque le championnat passe de douze à quatorze équipes.

Participants 
Légende des couleurs

Localisation

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matchs

Play-downs

Classement 

|

|}

Résultats 
mis à jour le

Play-offs

Classement 

|

|}

Résultats 
mis à jour le

Champion de Slovénie 2013-2014

Bilan de la saison 

 Clubs qualifiés en Ligue des champions (C1) (Phase de groupe) : RK Celje
 Clubs qualifiés en Coupe de l'EHF (C3) : RK Gorenje Velenje et RK Maribor Branik
 Relégués en 1 B Liga : Aucun la championnat passe de 12 à 14 équipes.
 Promus en 1. A Liga : RD Škofja Loka, RK Prevent Slovenj Gradec

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs slovènes en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient EHF, et donc le nombre de clubs slovènes présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Championnat masculin
Sport en Slovénie en 2013
Sport en Slovénie en 2014